«Вдребезги» — российская комедия режиссёра Романа Каримова. Премьера фильма в России состоялась 6 октября 2011 года.

Фильм вошёл в основной конкурс 22-го кинофестиваля «Кинотавр» в 2011 году.

Сюжет 
Судьбы нескольких людей сталкиваются на загородном шоссе. Две сбежавших из психушки подруги сначала сбивают велосипедиста, потом расправляются с педофилом и угоняют машину. Популярный диджей, звезда телешоу, которого похищают сразу после программы, несчастливая в браке жена, крутящая роман со своим боссом и ставшая участницей убийства, встречаются в одном месте и в одно время.

В ролях 

 Никита Дювбанов — Кирилл
 Иван Николаев — Игорь
 Равшана Куркова — Бонни
 Артём Ткаченко — Эрик
 Кристина Казурова — Квальда
 Ирина Вилкова — Алиса
 Евгения Абрамова — Сельма
 Дмитрий Смолев — Низкий
 Ингрид Олеринская — Школьница
 Даша Чаруша — жена Кирилла
 Александр Плющев — Дандурей
 Вячеслав Дьяченко — Продюсер

Примечания

Ссылки 
 
 
 Блог фильма «Вдребезги»
 Русское подражание Тарантино: «Вдребезги»

Кинокомедии 2011 года
Чёрные комедии России
Фильмы России 2011 года